

Загайново — село, Тальменський район, Алтайський край
 Загайново — село, Троїцький район, Алтайський край
 Загайново — селище, Троїцький район, Алтайський край